Dm или DM. Значения.

 Dm — аккорд ре минор.
 .dm — национальный домен верхнего уровня для Доминики.
 DM — аббревиатура для , обозначение немецкой марки.
 DM — аббревиатура для , обозначение для меры дисперсии.
 DM — аббревиатура для , анализ данных.
 DM — аббревиатура для Depeche Mode, название музыкальной группы.
 DM — аббревиатура для download master, название компьютерной программы.
 DM — аббревиатура для , название класса компьютерных программ.
 DM — аббревиатура для device mapper, название подсистемы ядра Linux.
 DM — аббревиатура для death match, название режима в компьютерных играх.
 DM — аббревиатура для , название должности в команде программистов.
 DM — аббревиатура для direct marketing, прямой маркетинг.
 DM — аббревиатура для Daily Mail, название английской газеты.
 DM — аббревиатура для , буровой станок.
 DM — аббревиатура для англ. Direct Message, личные сообщения.
 DM — аббревиатура для англ. Dungeon Master, термин, обозначающий ведущего в настольных ролевых играх системы D&D
 DM - аббревиатура для англ. DeathMatch, термин, обозначающий убийство/нанесение урона без причины на серверах с RolePlay режимом.

См. также 
 ДМ